Löschner ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Löschner (* 1931), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Dirk Löschner (* 1966), deutscher Theaterintendant

 Josef von Löschner (1809–1888), österreichischer Mediziner
 Julian Löschner (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Klaus Löschner, Künstlername Good Groove (1968–2014), deutscher DJ und Musiker
 Louis Löschner (1881–1959), deutscher Architekt und Möbeldesigner